Leeds steht für:
 Leeds, Stadt in England
 City of Leeds, Verwaltungsbezirk in England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leeds (Alabama)
 Leeds (Illinois)
 Leeds (Maine)
 Leeds, Gemeinde von Northampton (Massachusetts)
 Leeds (New York)
 Leeds (North Dakota)
 Leeds (Utah)
 Leeds (Wisconsin), im Columbia County
 Leeds (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin

Leeds ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Leeds (eigentlich Antoinette M. Lees; 1914–1984), US-amerikanische Schauspielerin

 Brett Ashley Leeds, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Broby Leeds (* 1994), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Morris E. Leeds (1869–1952), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Phil Leeds (1916–1998), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Leeds Township
 Duke of Leeds, britischer Adelstitel